Anton van Lotharingen bijgenaamd de Goede (Bar-le-Duc, 4 juni 1489 - aldaar, 14 juni 1544) was hertog van Opper-Lotharingen van 1508 tot 1544 in opvolging van zijn vader.

Hij was een zoon van hertog René II van Lotharingen en Filippa van Gelre, de zuster van hertog Karel van Gelre.

Tijdens de Boerenopstand van 1524 versloeg hij de boeren uit de Elzas. Na de dood van zijn oom Karel van Gelre maakte hij aanspraak op diens bezittingen (het Hertogdom Gelre en het Graafschap Zutphen), maar was daarin niet succesvol.

Hij huwde op 26 juni 1515, met Renée van Bourbon-Montpensier, de zus van hertog Karel III van Bourbon. Met haar kreeg hij de volgende kinderen:
 Frans (1517-1545), die zijn vader opvolgde als hertog van Lotharingen
 Anna van Lotharingen (1522-1568), die huwde met René van Chalon (1519-1544), Prins van Oranje en met Filips II van Croÿ-Aarschot, hertog van Aarschot en stadhouder van Henegouwen
 Nicolaas van Vaudémont (1524-1577), graaf van Vaudémont en hertog van Mercoeur
 Jan (1526–1532)
 Anton (1528) jong overleden
 Elisabeth (1530) jong overleden

Voorouders 

Hertog van Opper-Lotharingen
Huis Lotharingen
Hertog van Bar
Lotharingen, A